A Record Produções e Gravações é uma gravadora brasileira, criada em maio de 1992, na cidade do Rio de Janeiro. É a empresa-líder das gravadoras Line Records e New Music e está associada à Pro-Música Brasil. 

Desde 2004 passou a focar-se na comercialização das trilhas sonoras das telenovelas da RecordTV.

Ligações externas 
 Line Records
 New Music
  Record Entretenimento

Gravadoras do Brasil
Membros da IFPI
Subsidiárias do Grupo Record
Gravadoras fundadas em 1992